Baby Love (The Supremes), een hitsingle van de Amerikaanse meidengroep The Supremes
 Baby Love (thriller), een Britse thriller uit 1968
 Baby Love (Black Eyed Peas), een single van de Black Eyed Peas